Life on Display — второй студийный альбом американской пост-гранж-группы Puddle of Mudd, вышедший 25 ноября 2003 года. Продюсером был Джон Курцвег, который ранее сотрудничал с такими группами как Creed, , . Он также был продюсером предыдущего альбома Puddle of Mudd Come Clean. Life on Display получил, в основном, негативные отзывы от критиков и не имел особого коммерческого успеха как у предыдущего альбома 2001 года Come Clean, но несмотря на это он получил статус «золотого» от RIAA через 3 месяца после релиза и достиг 20-ого места в чарте Billboard 200.

Предыстория 
Puddle of Mudd начали писать материал для второго альбома в 2002 году. Для записи было написано 18 песен. Группа провела более 8 месяцев в разных студиях, записывая материал. Вокалисту Скантлину пришлось выучить новую последовательность аккордов для трека «Time Flies». Неизданная песня под названием «Galvanic» привлекла некоторое внимание из-за того, что Скантлин плакал во время её записи.

Критика 

На сайте-агрегаторе Metacritic оценка альбома составляет 37 баллов из 100, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы».

Список композиций

Участники записи 
 Puddle of Mudd
 Уэс Скантлин — вокал, ритм-гитара
  — соло-гитара
  — бас-гитара
 Грег Апчёрч — барабаны
 Дополнительный персонал
 Билл МакГенти — тамбурин
 Питер Кетсис — треугольник
 Ян Монтон — треугольник
 Производство
  — продюсер
  — сведение

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации 

|-

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы по алфавиту
Альбомы пост-гранжа
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний